Paradis ist der Familienname folgender Personen:

 Alysson Paradis (* 1982), französische Schauspielerin
 Gérard Paradis (1921–2013), kanadischer Schauspieler
 Ilka Paradis-Schlang (* 1944), deutsche Romanautorin
 Manuel Osborne-Paradis (* 1984), kanadischer Skirennläufer
 Marie Paradis (1778–1839), französische Bergsteigerin
 Maria Theresia von Paradis (1759–1824), österreichische Komponistin, Pianistin und Sängerin
 Matt Paradis (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Pascale Paradis-Mangon (* 1966), französische Tennisspielerin
 Vanessa Paradis (* 1972), französische Schauspielerin und Sängerin

Siehe auch:
 Paradies (Begriffsklärung)
 Paradijs
 Paradise
 Paradiso
 Paradyż